Jméno a příjmení Josef Kšica se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Kšica starší (1926–2001) – český hudební pedagog, sbormistr a hudební skladatel
 Josef Kšica mladší (* 1952) – český varhaník, cembalista a sbormistr, syn předchozího